John Kirby kan syfta på bland andra:
 John Kirby (1690–1753), engelsk kartograf och illustratör
 John Kirby (1908–1952), amerikansk jazzmusiker